Bayrhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustl Bayrhammer (1922–1993), deutscher Schauspieler
 Johann Leonhard Bayrhammer (1828–1881), Jurist, Bürgermeister und Reichstagsabgeordneter
 Josef Carl Bayrhammer (1786–1821), deutscher Agronom und Landwirtschaftsreformer
 Mathias Bayrhamer (1769–1845), Salzburger Handelsmann, Bankier und Wohltäter
 Max Bayrhammer (1867–1942), deutscher Schauspieler
 Sandra Bayrhammer (* 1978), österreichische Schauspielerin